El nombre Santo Toribio puede referirse a:
 Toribio de Astorga (Astorga, ¿402? – ibídem, 476), religioso católico español ; santo de la Iglesia Católica y obispo de Astorga.
 Toribio Alfonso de Mogrovejo y Robledo (Mayorga, Provincia de Valladolid, 16 de noviembre de 1538 - Zaña, Perú, 23 de marzo de 1606), eclesiástico español ; santo de la Iglesia Católica y segundo Arzobispo de Lima.